Поддон — транспортная тара, используемая в качестве основания для сбора, складирования, перегрузки и перевозки грузов.

В военном деле 
 Поддон — узел лафета некоторых артиллерийских орудий, используемый в качестве опоры при стрельбе.
 Поддон — отделяемая ведущая часть подкалиберного артиллерийского снаряда.
 Поддон — донная часть сборной артиллерийской гильзы (в том числе — частично сгорающей).
 Поддон — устройство для размещения десантируемых грузов небольшой массы, используемое в воздушно-десантных войсках.

В металлургии 
 Поддон — горизонтальная чугунная плита для установки изложниц под разливку металла.
 Поддон — чугунная изложница плоской формы для разливки ферро- и других сплавов.
 Поддон — металлическое основание на котором формируется слиток при непрерывном литье.

Другое 
 Поддон — рыболовная сеть для ловли трески, использовалась в Северном море.
 Поддон — часть двигателя, предназначенная для сбора и хранения моторного масла.

Примечания